Skrzynki Duże (jezioro w woj. pomorskim)
 Skrzynki Duże (jezioro w woj. wielkopolskim)